François-Romain Lhérisson (1798-1859), écrivain et poète haïtien
 Camille Lhérisson (début du -1965), médecin, philosophe et homme politique haïtien
 Justin Lhérisson (1873-1907), avocat, journaliste et lodyanseur haïtien